Naothyrsium är ett släkte av svampar. Naothyrsium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naothyrsium